Le Poiré kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Le Poiré-sur-Vie, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Le Poiré-sur-Velluire, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire,